FLI, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Futuro e Libertà per l'Italia (en français, Futur et liberté pour l'Italie), un parti politique italien.

FLI est un code qui peut faire référence à :
 Atlantic Airways, selon le OACI des compagnies aériennes.